L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 8 au  à Toronto, sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2022.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Zheng Qinwen
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Bianca Andreescu
  Danielle Collins, remplacée par  Shelby Rogers
  Aliaksandra Sasnovich, remplacée par  Caroline Garcia
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Mayar Sherif
  Shelby Rogers, remplacée par la qualifiée  Ajla Tomljanović
  Victoria Azarenka, remplacée par la qualifiée  Tereza Martincová

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 

En simple, la Roumaine Simona Halep remporte son  dans ce tournoi face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia sur le score de 6-3, 2-6, 6-3. Elle remporte ainsi son  WTA.

En double, la paire Américaine Coco Gauff / Jessica Pegula remporte le titre.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2022)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation

Notes 

WTA 2022
Canada
Tennis au Canada en 2022
Tennis en août 2022